Wicker steht für:

 Wicker (Flörsheim am Main), Stadtteil von Flörsheim am Main, Hessen
 Wicker-Gruppe, Unternehmensgruppe mit Sitz in Bad Wildungen, Hessen
 eine niederdeutsche Bezeichnung für Hexer, siehe Hexe #Andere Bezeichnungen im Deutschen

Wicker ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Wicker (* 1991), deutsche Biathletin
 Dennis A. Wicker (* 1952), US-amerikanischer Politiker
 Erwin Wicker (1910–1985), deutscher Offizier (Luftwaffe der Wehrmacht, Luftwaffe der Bundeswehr)
 Heinrich Wicker (1921–1945), deutscher SS-Untersturmführer, letzter Lagerkommandant des KZ Dachau
 Hubert Wicker (* 1948), deutscher politischer Beamter, Staatssekretär in Baden-Württemberg
 Roger Wicker (* 1951), US-amerikanischer Politiker
 Rolf Wicker (* 1965), deutscher Bildhauer
 Wicker Frosch (≈1300–1363), deutscher Patrizier und Geistlicher
 Wigbert Wicker (* 1939), deutscher Drehbuchautor und Filmregisseur

Siehe auch:

 Vicker